Brigantium ist der Name

 verschiedener Orte in der antiken Geographie:
 Brigantium in Raetien am Bodensee, heute Bregenz
 Brigantium oder Brigantio in Gallien, heute Briançon in Frankreich
 Flavium Brigantium in Gallaecia, heute A Coruña im spanischen Galicien
 Farum Brigantium, ein römischer Leuchtturm an der Küste von Gallaecia, wahrscheinlich der Herkulesturm in A Coruña

 eines Unterabschnittes des Dinantiums (des Unterkarbons von Mittel- und Westeuropa)

siehe auch: